Mokvi kan syfta på följande platser:

Georgien 

 Mokvi (ort), Abchazien, 
 Mokvi (vattendrag), Abchazien,